Ел Дека има више значења:

 Ел Дека (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дека (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дека (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дека (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику